Stand peut faire référence à :
 Un stand est une construction légère à but commercial ;
 Les stands sont la partie d'un circuit ou du tracé d'une course automobile où a lieu l'entretien des véhicules concurrents pendant l'épreuve et où s'appliquent certaines pénalités ;
 Stand, élément de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure ;
 Stand, personnage de l'univers Saint Seiya ;
 Stand, un film  français réalisé par Jonathan Taïeb et sorti en 2015 ;
 Stand une chanson du groupe de rock alternatif R.E.M..